Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” – polskie stowarzyszenie antyfaszystowskie
 Nigdy Więcej – kwartalnik polityczno-społeczny
 Nigdy więcej – amerykański film z 2002
 Nigdy więcej – piosenka Piotra Szczepanika
 Nigdy więcej – singel Püdelsów
 Nigdy więcej – raport Narodowej Komisji do Spraw Zaginięcia Osób